Multoribula är ett släkte av kvalster. Multoribula ingår i familjen Multoribulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Multoribula